{{Infobox voetbalclub
| clubnaam = Arsenal – Seizoen 2011/12
| volledigenaam = Arsenal Football Club
| bijnaam = The Gunners
| opgericht = 1886
| stadion = Emirates Stadium, Londen
| capaciteit = 60.260
| voorzitter =  Peter Hill-Wood
| trainer =  Arsène Wenger
| assistent-trainer = 
| competitie = Premier League 
| pattern_la1 = _arsenal1112h
| pattern_b1  = 
| pattern_ra1 = _arsenal1112h
| pattern_sh1 = _arsenal1112h
| pattern_so1 = 
| leftarm1    = FFFFFF
| body1       = FF0000
| rightarm1   = FFFFFF
| shorts1     = FFFFFF
| socks1      = FFFFFF
| pattern_b2  = _arsenal1112a
| pattern_la2 = _arsenal1112a
| pattern_ra2 = _arsenal1112a
| pattern_sh2 = _arsenal1112a
| pattern_so2 = 
| leftarm2    = 000040
| body2       = 000040
| rightarm2   = 000040
| shorts2     = 000040
| socks2      = 000040
| titelDerdeShirt = Alternatief
| pattern_b3  = _arsenalaway1011
| pattern_la3 = _arsenal1011a
| pattern_ra3 = _arsenal1011a
| pattern_sh3 = _arsenal1011A
| pattern_so3 = _arsenalaway1011b
| leftarm3    = FFD800
| body3       = FFD800
| rightarm3   = FFD800
| shorts3     = FFD800
| socks3      = FFD800
| resultatenHuidig     = Arsenal in het seizoen 2019/20
}}
Arsenal FC sloot het seizoen 2011/2012 van de Premier League af als derde met 70 punten. Het eindigde op 19 punten van landskampioen Manchester City, dat de landstitel won op doelsaldo want Manchester United had evenveel punten als City. Arsène Wenger en zijn manschappen begonnen matig aan de campagne, aangezien de club 16 op 30 haalde uit zijn eerste tien duels. Na Nieuwjaar zette de club een reeks neer van zeven opeenvolgende zeges – te weten in de periode februari–maart – waardoor de club zich terug bovenaan het pakket nestelde. Arsenal had deze remontada'' vooral te danken aan topschutter Robin van Persie, auteur van 30 doelpunten in de Premier League en daardoor winnaar van de Premier League Golden Boot. Het was het laatste seizoen voor Van Persie bij de club, na dit seizoen verkaste de Nederlander naar aartsrivaal Manchester United. In de UEFA Champions League bereikte de club de 1/16e finales, maar stuitte op het Italiaanse AC Milan. In de FA Cup wisten de mannen van Wenger niet te overtuigen met een vroege uitschakeling in de vijfde ronde, Sunderland bekerde voort na een 2–0 zege op 18 februari 2012. In de League Cup was de kwartfinale het eindstation, Arsenal ging er in eigen huis uit tegen de latere landskampioen Manchester City op 29 november 2011. Cesc Fàbregas verliet de club na acht jaar en keerde terug naar jeugdliefde FC Barcelona, waar de Spanjaard zijn eerste stappen zette als voetballer. Van Persie was in navolging van Fàbregas de nieuwe aanvoerder. Thierry Henry keerde even terug naar het Emirates Stadium, het clubicoon werd gehuurd van het Amerikaanse New York Red Bulls. Na twee maanden was hij alweer weg omdat de huurovereenkomst met New York Red Bulls afliep. Henry speelde vier competitiewedstrijden en scoorde het winnende doelpunt in een uitwedstrijd tegen Sunderland op 11 februari 2012. Wojciech Szczęsny werd een onbetwiste basisspeler tussen de palen en de Welshe middenvelder Aaron Ramsey vocht dit seizoen terug na een beenbreuk. Thomas Vermaelen hernam zijn positie centraal in de verdediging, nadat blessures de Belg parten speelden. Gaël Clichy verhuisde in de zomer naar Manchester City, waarmee hij landskampioen zou worden. Het vertrek van Clichy naar City betekende dat geen enkele speler uit het wonderseizoen 2003/2004 nog actief was bij de club.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2011-2012 deelnam.

Individuele prijzen 
 Premier League Golden Boot –  10. Robin van Persie – 30 doelpunten

Uitrustingen
Shirtsponsor: Fly Emirates
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

 
1Chelsea won de UEFA Champions Leaguefinale 2012 en is zodoende geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2012/13. Omdat er maar 4 ploegen uit 1 land aan de Champions League mogen meedoen, is Tottenham Hotspur teruggezet naar de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13.
2Liverpool won de Football League Cup 2011/12 en is zodoende gekwalificeerd voor de derde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2011/2012 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

Externe link 
 Officiële site

2012
Engelse voetbalclub 2011/12